Jägersro kan henvise til:

 Derbybanan Jägersro
 Jägersro Center
 Jägersro villastad
 Jägersro (Malmø)
 Jägersro (spil)